Davidson puede referirse a:

Personas 
 Anstruther Davidson (1860-1932) médico escocés.
 Lynette Elizabeth Davidson (1916-1996) botánica sudafricana.
 Anthony Davidson (1979) piloto de automovilismo.
 Donald Davidson (1917-2003) filósofo estadounidense.
Sven Davidson (1928-2008) jugador de tenis sueco. 
Avram Davidson (1923-1993) escritor estadounidense de ciencia ficción y fantasía.
Hunter Davidson, marino estadounidense que luego sirvió en Argentina.
 Tommy Davidson (1963) comediante y acto de televisión estadounidense.
Jermareo Davidson (1985) jugador de baloncesto estadounidense.
Amy Davidson (1979) actriz estadounidense.
Bruce Davidson (1933) fotógrafo estadounidense.
Eduardo Davidson, (1924-1994) músico y cantautor cubano.

Lugares
 Davidson, condado de Carolina del Norte, Estados Unidos. 
 Davidson, condado de Tennessee, Estados Unidos.
 Davidson, pueblo de Carolina del Norte, Estados Unidos. 
 Davidson, municipio en el condado de Sullivan, Pensilvania.
Davidson, pueblo en Minnesota, Estados Unidos.

Otros
 Davidson College, una universidad privada de artes liberales en Davidson, Carolina del Norte.
 Davidson Wildcats, equipos deportivos del Davidson College.
 Harley-Davidson, fabricante de motos estadounidense.
Batalla de Fort Davidson, una batalla de la guerra civil estadounidense.
Davidson Kempner, un fondo de inversión estadounidense.